Havelock kan syfta på:

 Havelock – ett formsytt, vitt lätt tygstycke

Geografi

Kanada 

 Havelock (kommun), Québec, Montérégie,

Nya Zeeland 

 Havelock (ort i Nya Zeeland), Marlborough, Marlborough District,

USA 

 Havelock, North Carolina, ort, Craven County, 
 Havelock, Iowa, ort, Pocahontas County,